Скоробытка — река в России, протекает по Псковской области. Устье реки находится в 2 км по левому берегу реки Олицы. Длина реки — 13 км. В 5 км от устья, по левому берегу впадает река Гранчариха.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000112102000028281.

Примечания 

Бассейн Олицы
Реки Новоржевского района